Die DDR-Oberliga 1962/63 war die 14. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Meister wurde erstmals der SC Motor Jena. Die Saison begann am 18. August 1962 und endete am 12. Mai 1963.

Saisonverlauf 
Zum ersten Mal kam der Meister aus dem Bezirk Gera. Motor Jena sicherte sich den Titel am vorletzten Spieltag, als der direkte Konkurrent Empor Rostock zuhause mit 2:1 besiegt wurde. Für Rostock war es die zweite Vize-Meisterschaft in Folge. Hinter Jena und Rostock landeten die Meister der Vorjahre Vorwärts Berlin und Wismut Karl-Marx-Stadt. Wismut erlebte eine sprichwörtliche Achterbahnfahrt: Nach der Hinrunde war die Mannschaft noch Tabellenletzter und landete schließlich als beste Rückrundenmannschaft noch auf Platz vier.

Aktivist Brieske-Senftenberg stand bereits zwei Spieltage vor Schluss als Absteiger fest. Aktivist wurde die schlechte Rückrunde zum Verhängnis, wo das Team ab dem 15. Spieltag bis zum Ende den letzten Tabellenplatz belegte. Damit stieg erneut ein Gründungsmitglied der Oberliga ab. Senftenberg erlebte danach nie wieder Oberliga-Fußball, da der SC Aktivist danach aufgelöst und in den neugegründeten SC Cottbus eingegliedert wurde.

Spannend verlief die Entscheidung um den zweiten Abstiegsplatz. Vor dem letzten Spieltag waren noch vier Teams abstiegsgefährdet: Motor Karl-Marx-Stadt (10., 22 Punkte, −5 Tore), Rotation Leipzig (11., 22, −7), Aufbau Magdeburg (12., 21, −3) und Dynamo Dresden (13., 21, −9). Leipzig und Magdeburg konnten jeweils ihre Auswärtsspiele gewinnen, sodass die Entscheidung im direkten Aufeinandertreffen zwischen Dynamo Dresden und Motor Karl-Marx-Stadt fiel. Vor 35.000 Zuschauern im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion spielten die Mannschaften gegeneinander Unentschieden, womit Motor in der Oberliga verblieb und Dresden abstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Statistik

Die Meistermannschaft

Torschützenliste

Sonstiges 
Insgesamt sahen 1.802.900 Zuschauer die 182 Oberligaspiele, das ergibt einen Schnitt von 9.906 Zuschauern pro Spiel. Die höchste Zuschauerzahl erzielte die Partie Dynamo Dresden gegen Motor Karl-Marx-Stadt am letzten Spieltag mit 35.000 Besuchern. Es fielen 541 Tore, also 2,97 pro Spiel. Den höchsten Sieg erzielte Dynamo Dresden mit 7:0 gegen Brieske-Senftenberg (21. Spieltag). Die torreichsten Begegnungen waren mit jeweils neun Treffern die Spiele Motor Karl-Marx-Stadt – Erfurt (7. Spieltag, 4:5), Zwickau – Erfurt (11. Spieltag, 5:4) und Halle – Senftenberg (7. Spieltag, 6:3).

Fußballer des Jahres 
Nach der Saison wurde zum ersten Mal die Ehrung Fußballer des Jahres verliehen. Manfred Kaiser vom SC Wismut Karl-Marx-Stadt wurde als Erstem dieser Titel verliehen. Wie auch in den Folgejahren wurden auch die Namen der Zweit- und Drittplatzierten veröffentlicht. 1963 landete Peter Ducke vom SC Motor Jena auf Platz zwei, während sich Dieter Erler vom SC Wismut Karl-Marx-Stadt mit Platz drei begnügen musste.

FDGB-Pokal 
Der FDGB-Pokal wurde in dieser Spielzeit vom Oberliga-Siebten Motor Zwickau, der auch im Halbfinale Pokalverteidiger Chemie Halle besiegt hatte. Im Finale stand Zwickau überraschend der Zweitligist Chemie Zeitz gegenüber. Für den späteren Meister Jena war der Wettbewerb bereits in Runde drei zu Ende.

Internationale Wettbewerbe 
Die Europapokalsaison verlief für alle DDR-Teilnehmer wenig erfolgreich. Vorwärts Berlin (im Europapokal der Landesmeister gegen Dukla Prag) und Chemie Halle (im Europapokal der Pokalsieger gegen den OFK Belgrad) scheiterten bereits am ersten Gegner. Die Leipziger Stadtauswahl kam im Messestädte-Pokal bis in die zweite Runde und unterlag dort im dritten Entscheidungsspiel Petrolul Ploiești. Am International Football Cup nahm diese Spielzeit kein DDR-Vertreter teil.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1962/63
 II. DDR-Liga 1962/63

Weblinks 
 Daten zur Oberliga auf www.rsssf.com
 Daten zur Oberliga auf www.fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1962/63
Fußballsaison 1962/63